Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Antiphatès, roi des Lestrygons ;
 Antiphatès fils de Mélampous, un roi d’Argos ;
 Antiphatès''', un fils de Sarpédon ;
 deux combattants de la guerre de Troie : un Troyen et un Achéen.

Sources